Die Saison 2017/18 war die 23. Spielzeit der israelischen Eishockeyliga, der höchsten israelischen Eishockeyspielklasse. Israelischer Meister wurde zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte der HC Bat Yam durch einen 5:2-Finalsieg gegen Maccabi Metulla.

Teilnehmer und Modus 

In der Saison 2017/18 wurde wie im Vorjahr eine Hauptrunde (als Einfachrunde) mit zehn Mannschaften ausgetragen. Die Spiele fanden in den zwei Eishallen des Landes, dem Canada Centre in Metulla und dem Ice Peaks in Cholon, statt.

In der Hauptrunde spielten die zehn Teilnehmer jeweils einmal gegeneinander. Anschließend spielten die acht besten Mannschaften in den Play-offs um den israelischen Meistertitel. Jede K.-o.-Runde der Play-offs wurde in einem einzigen Spiel entschieden.

Die letzte Mannschaft der Hauptrunde stieg in die zweitklassige National Division ab und wurde durch deren Sieger ersetzt.

Folgende Mannschaften nahmen an der Austragung 2017/18 teil:

 Monfort Ma’alot – vierfacher Meister
 HC Bat Yam – Meister von 1995, 2016 und 2018
 Maccabi Metulla – Meister von 2012
 Haifa Hawks – sechsfacher israelischer Meister
 Horses Kfar Saba
 Dragons Nes Ziona
 Rishon Devils – vierfacher Meister mit zwei Mannschaften
 Raʿanana Hitmen
 Cholon Ninjas

Die Saison begann am 26. Oktober 2017 und endete am 25. Mai 2018.

Hauptrunde 

Erläuterungen: ,

Play-offs

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 Ligaübersicht bei eurohockey.com

2017
Eishockeysaison 2017/18